Masterjet — частная авиакомпания Португалии, работающая на рынке чартерных пассажирских авиаперевозок стран Европы.

Основными пунктами назначения авиакомпании являются Лиссабон (Португалия), Париж (Франция) и Женева (Швейцария).



История

Маршрутная сеть

Флот 
По состоянию на 14 мая 2010 года воздушный флот авиакомпании Masterjet составляли следующие реактивные самолёты:

 1 Airbus A320 — в VIP-конфигурации, бортовой номер — CS-TFY  
 1 Falcon 7X
 2 Falcon 900 EXy
 1 Falcon 50
 1 Falcon 20 E-5
 1 Citation ULTRA
 2 CitationJet CJ2 CJ3

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Masterjet

Авиакомпании Португалии